

Codici 
 fon  – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua fon

Altro 
 Fon  – nome più diffuso dell'asciugacapelli
 Fon  – variante di phon, l'unità di misura dell'intensità della sensazione sonora
 Fon  – popolo del Benin
 FON  – azienda spagnola operante nel campo delle comunicazioni wireless
 Lingua fon – lingua africana
 Fon  – casa discografica italiana
 Föhn  – vento di caduta di aria calda e secca, che soffia prevalentemente nel periodo invernale e primaverile

Pagine correlate 

 Phon

Altri progetti